Boucotte peut désigner plusieurs villages de Casamance (Sénégal) :
 Boucott-Diembéring
 Boucotte Diola
 Boucotte Mancagne
 Boucotte Wolof
Homonymie